Државна химна Судана носи назив „Ми смо војска Алахова, ми смо војска домовине” .

Текст

Историја 
Садашња државна химна Републике Судана је оригинално била химна Суданских војних снага пре независности.

Референце

Спољашње везе 
 Sudan: Nahnu Jund Allah Jund Al-watan - Audio of the national anthem of Sudan, with information and lyrics
 National anthem of Sudan - Instrumental

Судан
Судан